Leone VI il Saggio – imperatore bizantino (886-912)
 Papa Leone VI – 123º papa
 Leone VI – re d'Armenia (1373-1375)